Loud může být:

 Loud (album, Half Japanese) – album skupiny Half Japanese z roku 1981
 Loud (album, Timo Maas) – album hudebníka Timo Maase z roku 2002
 Loud (album, Rihanna) – album zpěvačky Rihanna z roku 2010

Externí odkazy